Dézé est un nom de famille porté par :
 Denis Bénigne Dézé (1758-1818), homme politique français ;
 Émile Dézé (1891-1963)
 Louis Dézé (1857-1930), relieur français ;